Eisenberg Paris — люксовый французский косметический и парфюмерный бренд, представляющий продукцию для женщин и мужчин. Основан Жозе Айзенбергом в 2000 году. Продукты бренда представлены в магазинах высокого сегмента по всему миру и в официальном онлайн-магазине.

Фундаментальной основой Eisenberg Paris является запатентованная формула Trio-Moléculaire®, которая входит в состав всех  косметических продуктов бренда. Формула была открыта в результате исследований, начатых основателем бренда — Жозе Айзенбергом.

В СМИ были тепло встречены две коллекции ароматов, L’Art du Parfum и Les Orientaux Latins, а также линии декоративной косметики Les Essentials du Maquillage, представляющей собой слияние макияжа и ухода за кожей.

История 
В 1985 году у Жозе Айзенберга родилась идея создания косметического бренда, в котором были бы объединены высокотехнологичные инновации и природные ингредиенты. После тринадцати лет научных исследований в Швейцарии и двух лет медицинских, клинических, токсикологических, молекулярных и фармакологических испытаний в Павийском университете он разработал то, что стало фундаментальной основой бренда - формулу Trio-Moléculaire®, запатентованную во всём мире. Жозе всегда подчеркивает, что эта формула – научное открытие, а не изобретение. Формула Trio-Moléculaire® содержит три природные молекулы - энзим, цитокин и биостимулин, которые насыщают кожу кислородом, заряжают энергией и способствуют регенерации кожи. Взаимодействуя, они обеспечивают серьезную профилактику и коррекцию признаков старения.

В 2000 году Жозе запустил свой бренд José Eisenberg, а в следующем году сократил название до Eisenberg.

Жозе Айзенберг принимает участие в создании каждого продукта и ежедневно руководит жизнью бренда.

Несмотря на то, что Eisenberg Paris представлен по всему миру, он остается семейным брендом, которым владеют и управляют основатель Жозе Айзенберг и его сын Эдмон, присоединившийся к работе над брендом в 2011 году. Вместе они вникают в каждую мельчайшую деталь : от создания и развития продукта до глобальной стратегии развития бренда.

Как семейный бренд, Eisenberg Paris основан на важных ценностях: приверженность исследованиям и разработкам; новаторство и уникальность; внимание к деталям и качеству; уважение и безопасность клиентов.

Продукция

Классическая линия 
В 2001 году бренд вышел на рынок. Первая линия по уходу за кожей, Классическая линия состоит из необходимых продуктов ежедневного ухода – средств для очищения, увлажнения, сыворотки, маски. В состав всех средств входит запатентованная формула Trio-Moléculaire®.

J’OSE и коллекция L’Art du Parfum 
J’OSE, выпущенный на рынок в 2002 году - первое ольфакторное творение Eisenberg Paris. Название J’OSE – это игра слов. Это и аллюзия на имя основателя бренда José, и  в переводе с французского “Я смею” (французский глагол “oser”, осмеливаться). 

J’OSE - один из самых узнаваемых ароматов бренда.

После успеха J'OSE Жозе Айзенберг разработал свою первую коллекцию ароматов L'Art du Parfum (Искусство парфюмерии), официально выпущенную в 2011 году. Страстный ценитель искусства, Айзенберг решил подойти к процессу творчески и с невероятной тщательностью. Он предложил бразильскому художнику Хуаресу Мачадо выразить  на полотнах философию своих ароматов, написав для каждого аромата картину. Работы Мачадо можно увидеть на упаковках ароматов.

Линии по уходу за кожей (2007 - 2014) 
В период с 2007 по 2014 год Eisenberg Paris выпустил четыре линии по уходу за кожей. Мужская линия была запущена в 2007 году и предлагала мужчинам различные средства для борьбы с возрастными изменениями, усталостью кожи,  жирным блеском и повреждениями кожи, вызванными загрязнениями окружающей среды.

Коллекция Excellence, премиальная линия, запущенная в 2008 году. Она предлагает специальные решения для уставшей кожи, которые стимулируют синтез коллагена и повышают эластичность кожи. В 2009 году бренд запустил солнцезащитную линию Sublime Tan – средства для защиты от солнца с антивозрастным действием, в которых содержатся ультрафиолетовые фильтры последнего поколения, устойчивые как к лучам UVA, так и UVB. Линия Pure White, запущенная в 2014 году, корректирует существующие пигментные пятна, предотвращает появление новых, вызванных воздействием солнечных лучей, а также обеспечивает ровный и сияющий цвет лица.

Все продукты сочетают в себе биотехнологические исследования с высокоэффективными натуральными активными ингредиентами. Ряд средств были отмечены многочисленными наградами и премиями по всему миру.

Коллекция ароматов Les Orientaux Latins 
В 2017 году Eisenberg Paris запустили коллекцию ароматов Les Orientaux Latins.

В двенадцати ароматах коллекции сочетаются восточные и французские парфюмерные традиции. Специи, древесные ноты и смолы, характерные для восточных ароматов сочетаются с более легкими цветочными нотами, которые обычно встречаются во французской парфюмерии. В коллекции представлено 6 женских и 6 мужских ароматов в концентрации парфюмерная вода.

Коллекция макияжа Les Essentials du Maquillage 
Первый продукт из линии макияжа – Тональная основа – была запущена Eisenberg Paris еще в 2012 году. В 2019 году бренд запустил «умную» линию декоративной косметики Les Essentiels du Maquillage. Продукты коллекции – это слияние уходовой косметики и средств для макияжа. Каждое косметическое средство содержит тщательно разработанную формулу с ингредиентами, полезными для кожи, губ и ресниц.

START 
Запущенная в 2019 году линия START предлагает молодым мужчинам и женщинам, которые подвергаются воздействию городской окружающей среды, эффективную двухэтапную процедуру очищения/увлажнения. В каждом продукте содержится ряд натуральных активных ингредиентов, включая экстракты портулака и семян моринги, два ключевых ингредиента, которые обеспечивают оптимальную защиту от загрязнений окружающей среды.

Тестирование продуктов 
Eisenberg Paris проводят обширные научные исследования. Все продукты проходят испытания для подтверждения их эффективности и безопасности под дерматологическим и, при необходимости, офтальмологическим контролем. Тесты проводятся отделением фармакологии и клеточной и молекулярной токсикологии Медицинского Павийского университета. Солнцезащитная линия Sublime Tan была протестирована по самым строгим в мире японским стандартам.

Награды 
2011: Самый оригинальный аромат для мужчин, Лучшая селективная маска, Cosmopolitan

2011: Номинация Prestige Collection, FIFI Russian Fragrance Awards

2012: Лучшая селективная тональная основа, Cosmopolitan 

2013: Men’s Health продукт года, Men's Health 

2013: Топ-5 Антивозрастных средств для мужчин, Sephora 

2013: Лучшие бьюти-покупки, In Style 

2014: Топ-5 Антицеллюлитных средств, Avanti 24

2014: Prix Maxima за Средства целевого назначения, Maxima Magazine 

2014: Лучшие бьюти-покупки, In Style 

2015: Лучшие премиальные продукты для области вокруг глаз, Glamour Glammies

2015: Лучшие бьюти-покупки, In Style 

2015: Лучший антивозрастной дневной крем, Лучшие подтягивающие средства для тела, Cosmopolitan 

2015: Allure Best of Beauty Award и Best of Beauty читательский выбор, Allure 

2015: Любимые мужские продукты, Spinki I Szpilki

2015: Топ-10 увлажняющих средств, Top Beauty 

2016: Номинация Эффективные антивозрастные средства, Brides 

2016: Лучшие продукты для тела, Maxima 

2016: Номинация Мужской продукт для ухода, Style It Up Beauty Awards 

2016: Лучший премиальный продукт по уходу за телом, Glamour Glammies 

2016: Номинация Cosmopolitan Beauty Award, Cosmopolitan 

2016: Лучшее средство для снятия макияжа, Trends Health 

2016: Топ-средства (Тело, Антивозрастные средства), Pastaiga 

2016: Лучшая сыворотка, Glamour Pop 

2017: Лучшие продукты (Мужской люкс, Премиальные увлажняющие продукты), Glamour Glammies

2017: Лучшие бьюти-покупки, In Style 

2017: Лучшие антивозрастные средства, приз Жюри, Buduaari Lemmik 

2017: Мужской уход, Excellence Award, Twój Styl 

2017: Номинация Prestige Collection, Award, FIFI Russian Fragrance Awards 

2017: Лучшие мужские продукты, Style It Up Beauty Awards 

2018: Топ-ароматы года, Pastaiga Beauty Awards 

2018: Лучший мужской уход, Style It Up Beauty Awards 

2018: Лучший дневной крем, Лучший мужской крем для лица, Officiel Baltics Beauty Awards

2019: Лучшая тушь, Лучший дизайн ароматов, Lilit Beauty Awards 

2019: Лучший макияж для глаз, Лучший уход, L’Officiel Baltics Beauty Awards 

2019: Лучшие бьюти-продукты 2019, Anne & Stiil Ilulemmik 

2020: Лучший макияж года, Buduaari Lemmik

Примечания

Ссылки 
 

Компании по алфавиту
Производители косметики и парфюмерии Франции
Производители косметики и парфюмерии
История косметики